Mit Bootsanker kann gemeint sein:

 Anker, eine Vorrichtung, mit der ein Wasserfahrzeug auf Grund festgemacht wird
 Boat anchor, ein Spitzname für besonders voluminöse und schwergewichtige elektronische Geräte